Алекса́ндр Серге́евич Па́влов:
 Павлов, Александр Сергеевич (1920—2018) — радиолог-онколог, академик АМН СССР.
 Павлов, Александр Сергеевич (1890—1968) — «Заслуженный врач РСФСР», кавалер ордена Ленина. 
 Павлов, Александр Сергеевич (род. 1953) — экономист, финансист, банкир, государственный и политический деятель Республики Казахстан.